Енн Вайт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Еллі Гакамі.

Мануела Малєєва виграла титул, перемігши у фіналі Діанне ван Ренсбург з рахунком 6–3, 4–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мануела Малєєва (переможниця)
  Патті Фендік (2-ге коло)
  Нейже Діас (2-ге коло)
  Розалін Феербенк (чвертьфінал)
  Даянн Балестрат (1-ше коло)
  Пінат Луї-Гарпер (1-ше коло)
 n/a
  Террі Фелпс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Arizona Draw

1988
Тур WTA 1988